Аллсвенскан 1928/29 — 5-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1928/29 року розпочався 5 серпня 1928 року й завершився 2 червня 1929 року.

Переможцем змагань став клуб Гельсінгборгс ІФ. Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція